Залізниця —  дорога з рейковою колією.
 Залізничний транспорт —вид транспорту та галузь промисловості.
 Залізнична мережа
 Залізниця (об'єднання) — територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.
 Залізнична колія — шлях, дорога, якою рухається залізничний транспорт.

Села:
 Залізниця — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Залізниця — Рівненська область, Рівненський район